

Sciences et techniques 
 En anatomie, les druses sont des dépôts dans la rétine.
 En botanique :
 la druse () est une ombellifère endémique de la Macronésie, et l'unique espèce connue du genre  ;
 la druse est une variété de pêche à peau jaune et pulpe légèrement teintée de rouge, confondue ou non selon les auteurs avec la druselle (une pêche à chair rouge et âcre).
 En minéralogie, une druse est une formation de cristaux qui remplissent une fissure longiligne ou une cavité aplatie dans la roche.

Culture et société 
 Les Druses (variante orthographiques de Druzes) sont une communauté religieuse musulmane habitant surtout le Djébel el-Druze, en Syrie.
 Télévision :
 Madame Druse est un personnage de la série télévisée Kingdom Hospital :
 L'affaire Druse est un épisode de la série télévisée Inspecteur Derrick.

Notes et références